Џевад Алибеговић (Босански Шамац, 25. децембар 1927) је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Маскерата  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Лијечник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Крхка играчка ТВ филм || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Гост на вечери / Професор латинског
|-
| 1974. || Депс  || Мијо
|-
| 1974. || Ноктурно ТВ филм || /
|-
| 1975. || Зец  ТВ филм || Арпад, старији заставник
|-
| 1975. || Капелски кресови ТВ серија || Нервоза
|-
| 1975. || У времену раста ТВ филм || /
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера ТВ филм || /
|-
| 1976. || Дуго путовање у бијело ТВ филм || /
|-
| 1977. || Марија  ТВ серија || Господин Булоw
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Обустава у стројној ТВ филм || /
|-
| 1981. || Вело мисто ТВ серија || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Злочин у школи  || Шеф у уреду гробља
|-
| 1985. || Црвени и црни  || /
|-
| 1987. || Слике из живота једног шалабахтера ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки глумци
Шамчани